è un personaggio e protagonista femminile creato da Gō Nagai e presente in numerosi suoi lavori, sia manga che anime. In particolare compare nell'anime , in Dynamic Heroes e, di recente, in Mazinger Angels, tuttora in fase di pubblicazione ma dove il suo personaggio è slegato da Goldrake.

Scheda del personaggio 
Maria è la sorella di Duke Fleed, tratta in salvo sulla Terra da bambina da un abitante del loro pianeta Fleed quando questo fu invaso da Re Vega. I due si ritroveranno dopo molto tempo proprio sulla Terra e lotteranno insieme contro le truppe vegane.
È caratterizzata da telepatia e da intuizioni relative al futuro: grazie a questa seconda dote salva la vita di Koji Kabuto nell'episodio in cui tre inviate di Lady Gandal (le Gemelle aliene) cercano di ucciderlo.
Verso la fine della serie diventano quasi palesi i sentimenti che provano Koji Kabuto e Maria Fleed.

Voci correlate 
 Mazinga Z
 Grande Mazinga
 UFO Robot Goldrake
 Mazinkaiser
 Gō Nagai

Personaggi di UFO Robot Goldrake
Extraterrestri nelle opere di fantasia
Principesse immaginarie